Desperados kan avse:
Desperados - Wanted Dead or Alive – ett datorspel
Desperados (film, 1948) – en amerikansk film från 1948 med bland annat Richard Widmark, originaltitel Yellow Sky
Desperados (film, 1943) – amerikansk film från 1943 med bland annat Randolph Scott, originaltitel The Desperadoes
Desperados (band) – ett svenskt band

Se även
Desperado